Соревнования по стрельбе из пистолета на 50 ярдов среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 11 июля. Приняли участие 43 спортсмена из семи стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований